Фошнянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Фошнянская волость — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии.
 Фошнянская волость — в составе Орловской губернии, Малоархангельский уезд.

См. также 
 Фошня